KDC steht für:
 Flugplatz Kandi in Benin (IATA-Code)
 Key Distribution Center
 Kirche des Chaos
 Dateiendung für Kodak Digital Camera format

KDC